Може се односити на:

 Госпођица Јулија, југословенски филм из 1985.
 Госпођица Јулија (филм из 2002), југословенски филм из 2002.
 Госпођица Јулија, британско-норвешки филм из 2014.
 Госпођица Јулија, роман Аугуста Стриндберга.